

Patronyme 
Bayeux est un nom de famille notamment porté par :
 Mathieu Bayeux, dit Bayeux ainé, (1692-1777), inspecteur général des ponts et chaussées, qui a dessiné le pont de pierre (actuellement pont Wilson) à Tours ;
 Guillaume Bayeux, son frère, inspecteur général des ponts et chaussées ;
 Jacques-Laurent Bayeux, dit Bayeux jeune, leur frère, ingénieur de la généralité de Caen.
 Georges Bayeux (1752-1792), écrivain et avocat.

Toponyme 
Bayeux est un nom de lieu notamment porté par :

Brésil 
 Bayeux, une municipalité brésilienne de l’État de la Paraíba

France 
 Bayeux est une ville française située en Normandie
 Le Bayeux ou Bayon, cours d'eau des Bouches-du-Rhône

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme